La pompe à chaleur système-module (PAC système-module) est un standard suisse pour la planification, la construction et la mise en service de pompes à chaleur dont la puissance thermique est inférieure ou égale à environ .

Ce standard basé sur l’actuel label international de qualité pour les pompes à chaleur s’applique aux nouvelles constructions aussi bien qu’aux rénovations et a pour but de garantir une assurance-qualité et une efficacité accrue pour l’ensemble du système de chauffage.

Les chauffages par pompe à chaleur en Suisse 

Depuis 2008,  à  chauffages par pompe à chaleur sont vendus chaque année en Suisse. En 2014, ces systèmes de chauffage étaient les plus vendus, devant les chaudières à gaz. En 2013, ils représentaient environ 10 % des systèmes de chauffage installés dans les bâtiments d’habitation et 80 % des systèmes installés dans les nouvelles constructions.

La technologie des pompes à chaleur a aujourd’hui fait ses preuves, mais elle exige néanmoins des planificateurs et des installateurs qualifiés. Si les sondes thermiques et les pompes à chaleur ne sont pas correctement dimensionnées ou si elles ne sont pas bien intégrées au système global ni mises en service dans les règles de l’art, le système perd en efficacité. Le PAC système-module contribue à prévenir ce type de problème.

L’assurance-qualité 

Le bon fonctionnement d’une pompe à chaleur ne dépend pas uniquement du coefficient de performance (COP), mais d’une multitude d’autres facteurs. C’est pourquoi le PAC système-module définit des normes pour l’ensemble du système de chauffage :
 Il définit des procédures standardisées et impératives pour tous les intervenants, de la planification à la mise en service de la pompe à chaleur afin de garantir la prise en compte de tous les facteurs contribuant au bon fonctionnement du chauffage par pompe à chaleur.
 Il garantit la coordination de tous les éléments de l’installation ainsi que la fiabilité et l’efficacité du système de chauffage.
 Il définit une procédure standardisée de mise en service afin que l’installation soit bien réglée et qu’elle atteigne un rendement optimal.
 Il contraint l’installateur à garantir que l’installation réponde à tous les critères convenus et qu’elle conserve l’efficacité énergétique garantie avec des coûts d’exploitation et d’entretien peu élevés.
 Il garantit au mandant une documentation complète sur la planification et l’installation du système. Toutes les informations utiles peuvent ainsi être retracées sur plusieurs années.
 Il requiert l’utilisation de composants agréés par des spécialistes indépendants, afin de garantir que seuls des modules aboutis sur le plan technologique et qui ont fait leurs preuves soient utilisés.

Les organismes responsables 

Le PAC système-module a été développé avec des fonds provenant de SuisseEnergie et du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP).

Il a été élaboré en commun par des fabricants et des fournisseurs de pompes à chaleur réputés ainsi que des associations, à savoir l’Association des installateurs suissetec, le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP), ImmoClimat Suisse (ICS), la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment (SICC) et SuisseEnergie.

Les intervenants 

En 2015, sept fabricants de pompes à chaleur satisfont aux exigences du PAC système-module. Ils proposent une vaste gamme d’appareils.
 
Le PAC système-module recense dans toute la Suisse plus d’une centaine d’adresses d’installateurs qualifiés  qui travaillent selon les exigences du système.

Bibliographie 

 Pompes à chaleur – planification, optimisation, fonctionnement, entretien, Office fédéral de l’énergie, 2008.

Notes et références 

système-module
Énergie renouvelable en Suisse